II. Fülöp makedón király, III. Alexandrosz makedón király (Nagy Sándor) apja
 II. Fülöp Ágost francia király (1165–1223)
 II. Fülöp navarrai király, V. Fülöp néven francia király (1293 körül – 1322)
 II. Fülöp tarantói herceg (1329–1373)
 II. Fülöp burgundi herceg (1342–1404)
 II. Fülöp savoyai herceg (1438–1497)
 II. Fülöp spanyol király, I. Fülöp néven portugál király (1527–1598)
 II. Fülöp portugál király, III. Fülöp néven spanyol király (1578–1621)
 II. Fülöp orléans-i herceg, XV. Lajos francia király régense (1674–1723)